Jörg Breu ist der Name folgender Personen:

* Jörg Breu der Ältere (~1475/1480–1537), deutscher Maler und Zeichner
 Jörg Breu der Jüngere (nach 1510–1547), deutscher Maler und Zeichner